Unió ofensiva o defensiva formada entre diferents estats o sobirans. Per exemple:
 La Lliga Àrab
 Associació per a defensar certs principis polítics, religiosos, etc. Per exemple:
 La Lliga de Catalunya.
 Competició esportiva en què cadascun dels equips juga amb tots els altres de la seva categoria. Per exemple:
 La Lliga ACB de bàsquet
 La Lliga de Campions de la UEFA
 La Primera divisió espanyola de futbol
 Aliatge.
 Quantitat de metall, especialment de coure, que es mescla amb metalls més fins com l'or o l'argent en la fabricació de monedes o de joies.